Марина Игоревна Умеренко (род. 30 июня 1993 года) — российская пловчиха в ластах, заслуженный мастер спорта России.

Карьера 
Многократный чемпион мира, Европы и России. Практикуется на марафонских дистанциях. Тренируется в СДЮСШОР "Дельфин" у ЗТр Натальи Дудченко.

Студентка факультета физической культуры, спорта и туризма Медицинского института Тульского государственного университета.

Примечания

Ссылки 
Пловцы в ластах России
 Марина Умеренко на проекте Молодые таланты большого спорта
 Приказ №02-нг от 15.01.2015 г. «О присвоении почетного спортивного звания "Заслуженный мастер спорта России"»